Aero Contractors (Nigeria), een Nigeriaanse luchtvaartmaatschappij
Aero Contractors (Verenigde Staten), een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die nauw samen schijnt te werken met de CIA